Gero kan syfta på:

Personer 
 Gero I "den store" (omkr. 900–965), tysk-romersk markgreve av Marca Geronis
 Gero II (omkr. 975–1015), markgreve av Ostmark

Platser

Japan 

 Gero, Gifu, stad i Gifu prefektur,

Sydsudan 

 Gero (wadi), Central Equatoria,